Hust bezeichnet:
 Chust (Ukraine), alternativer Name der ukrainischen Stadt

Hust ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Hust (* 1972), deutscher Biologe

HUST ist eine Abkürzung für:
 Henan University of Science and Technology, eine Hochschule in Luoyang, Provinz Henan, Volksrepublik China
 Huazhong University of Science and Technology, die Universität für Wissenschaft und Technik Zentralchina in Wuhan in der VR China

HU-ST steht für:
 , ISO-31166-2-Code des ungarischen Komitats

HUST